Харсијас има више значења:

 Харсијас (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Харсијас, Лос Руиз (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику